Sandherr peut désigner :
 Jean Sandherr (1846-1897), officier français
 la Maison Sandherr, un monument historique de Colmar